Cesare Rasponi ist der Name folgender Personen:

* Cesare Rasponi Bonanzi (1822–1886), italienischer Politiker
 Cesare Maria Antonio Rasponi (1615–1675), italienischer Kardinal